Яна Новотна і Гелена Сукова були чинними чемпіонками, but decided not to play together. Suková грала в парі з Аранча Санчес Вікаріо, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер.

Лариса Савченко і Наташа Звєрєва defeated Novotná and Джиджі Фернандес з рахунком 6–4, 3–6, 8–6 to win the Ladies' Doubles tennis title at the Вімблдонський турнір 1991.

Сіяні пари 

  Джиджі Фернандес /  Яна Новотна (фінал)
  Лариса Савченко /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
  Аранча Санчес Вікаріо /  Гелена Сукова (чвертьфінал)
  Мері Джо Фернандес /  Зіна Гаррісон (півфінал)
  Кеті Джордан /  Лорі Макніл (чвертьфінал)
  Н Брандтке /  Елізабет Смайлі (3 коло)
  Гретхен Магерс /  Робін Вайт (чвертьфінал)
  Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (півфінал)
  Еліз Берджін /  Патті Фендік (1 коло)
  Катріна Адамс /  Манон Боллеграф (чвертьфінал)
  Дженніфер Капріаті /  Мерседес Пас (3 коло)
  Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді (3 коло)
  Клаудія Коде-Кільш /  Елна Рейнах (3 коло)
  Наталі Тозья /  Юдіт Візнер (3 коло)
  Розалін Феербенк-Нідеффер /  Бренда Шульц (2 коло)
  Ліз Грегорі /  Алісія Мей (2 коло)

Кваліфікація

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 
 

Вімблдонський турнір